Spitzkopf ist ein Bergname:

 Spitzkopf, 2346 m, im Außerfern bei Bschlabs in Tirol
 Spitzkopf, 1907 m, anderer Name des Kühgundkopfes in den Allgäuer Alpen bei Oberjoch in Markt Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu, Bayern, der auf der österreichischen Seite Wannenkopf genannt wird
 Spitzkopf (Schwarzwald), 830 m, Berg im mittleren Schwarzwald im Ortenaukreis an der Gemeindegrenze von Wolfach zu Oberwolfach, Baden-Württemberg
 Spitzkopf, 429 m, Berg im Pfälzerwald,  Rheinland-Pfalz